Bertrand Schefer (1972-), écrivain, scénariste, traducteur français ;
 Charles Schefer (1820-1898), orientaliste, écrivain, traducteur, historien et géographe français ;
 Émile André Schefer (1896-1942), peintre et illustrateur français ;
 Georgette Schéfer (1845-1914), pédagogue française ;
 Jean-Louis Schefer (1938-2022), écrivain, philosophe, critique d'art, théoricien du cinéma et de l’image français ;
 Leopold Schefer (1784-1862), poète, romancier et compositeur allemand ;
 Marc Schefer (1981-), joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Autre 
 Harîrî Schefer, manuscrit illustré daté 1297.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme